Ertel est un nom de famille d'origine allemande. Il peut également signifier « artisan de l'acier ». Il peut faire référence à :

Personnalités 
 (1937–2015), homme politique de Pennsylvanie,
Bob Ertel (19??–19??), comédien américain, membre des ,
 (1897–1960), homme politique de Caroline du Nord,
 (1904–1971), scientifique allemand,
Julie Ertel (1972- ), joueuse américaine de water-polo,
Janet Ertel (1913–1988), chanteuse américaine, membre de The Chordettes,
Nathan W. Ertel (1974- ), médecin américain,
Suitbert Ertel (1932- ), scientifique allemand ayant travaillé sur l'effet Mars.

Voir aussi